Niemcy:
 Alt Olvenstedt – dzielnica Magdeburga
 Neu Olvenstedt – dzielnica Magdeburga